Ахиолло:

 Ахиолло — одно из названий болгарского города Поморие.
 «Ахиолло» — транспортное судно Черноморского флота России, переоборудованное из корвета «Ольга».